Babići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 456 stanovnika te 168 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 495 stanovnika.

Šport 
 NK Babići, nogometni klub

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji